Příjmení Kreuzmann nosí více různých osobností:

mužská podoba
 Adolf Kreuzmann (1855–1939) – český divadelní herec, otec Františka Kreuzmanna st. a Anny Kreuzmannové
 František Kreuzmann starší (1895–1960) – český operetní zpěvák, divadelní a filmový herec, otec Aleny
 František Kreuzmann mladší (* 1963) – český herec, vnuk Františka Kreuzmanna st.

ženská podoba s přechýlením
 Alena Kreuzmannová (1929–1993) – česká divadelní a filmová herečka a dabérka
 Anna Kreuzmannová (1899–1994) – česká divadelní a filmová herečka